Флори — фамилия.

Известные носители:
 Флори, Пол Джон (1910—1985) — американский физико-химик
 Флори, Роберт (имя при рождении Робер Гюстав Фюш; 1900—1979) — франко-американский кинорежиссёр, сценарист, журналист и киноактёр.
 Флори, Том (1897—1966) — американский футболист, участник чемпионата мира 1930 года.
 Флори, Хоуард Уолтер (1898—1968) — английский фармаколог.

Другое 
 Флори — крупный кратер в северной приполярной области видимой стороны Луны.